Sharsmith se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl William Sharsmith
 Helen Katherine Sharsmith